Leposaviq kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Komuna e Leposaviqit, kommun, 
 Leposaviq (kommunhuvudort i Kosovo),